Austria:
 Lafnitz – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Hartberg-Fürstenfeld
 Lafnitz – rzeka, dopływ Raby